Stora Håltjärn kan syfta på:
Stora Håltjärnen, Västmanland,  sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,72 ha)
Stora Håltjärnen, Värmland,  sjö i Sunne kommun,  (9,35 ha)

Se även
Håltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn